Чемпиона́т Росси́йской импе́рии по футбо́лу 1914 го́да — третий в истории чемпионат России по футболу, стартовал 29 июня по старому стилю 1914 года, но не был завершён из-за начала Первой мировой войны. Как и в первых двух чемпионатах, в соревнованиях участвовали сборные городов.

Предыстория 
После скандала с которым был завершён предыдущий турнир, в положение о чемпионате было введено существенное новшество — теперь число иностранцев в командах не ограничивалось, но при этом ставилось условие, чтобы все они были «постоянными жителями данной местности».

Схема турнира 
Турнир должен был быть проведён по той же схеме, что и предыдущее первенство. Сначала должны были разыгрываться «Чемпионат Севера» и «Чемпионат Юга». Достоверно известно, что в Чемпионате Севера заявились сборные Ржева, Торжка, Орехово-Зуева, Москвы. Сборную Москвы представляла команда «Унион», свободная в это время от игр первенства Москвы. Сборная Санкт-Петербурга первоначально забыла подать заявку на участие в чемпионате в отведённый срок до 1 мая и этот срок специально для Петербурга продлили до 1 июня. Ожидалось участие команды Риги, которая в то время рассматривалась как одна из сильнейших футбольных команд Империи. Однако, рижане так и не записались на первенство.

Сетка Чемпионата Юга была разделена на западный и восточный районы. От западного района заявились Кишинёв, Херсон, Елисаветград, Николаев, Киев, Чернигов и Одесса. От восточного — Ростов-на-Дону, Юзовка, Симферополь, Севастополь и Харьков. Победители районных чемпионатов в финале должны были оспорить звание чемпиона «Юга». А в титул чемпиона страны должны были разыграть в финале чемпион юга и чемпион севера.

Результаты

Чемпионат Севера 
Первый матч Чемпионата Севера (он же стал и первым матчем всего чемпионата России) состоялся 12 июля (29 июня) между командами из Ржева и Торжка

1 раунд 

Кроме этого известен ещё всего один результат:

Чемпионат Юга 
Районные соревнования должны были быть проведены с июля по август, а финал между победителями районных соревнований в сентябре.
 Данные о проведении матчей Первенства Юга отсутствуют.
 Известна сетка соревнований:

Западный район 
Сборная Одессы должна была начать выступления сразу со стадии финала.

Восточный район 
На востоке со стадии финала должна была стартовать сборная Харькова.

Источники 
 

Чемпионаты Российской империи по футболу
1914 год в футболе
Спорт в России в 1914 году